A competição do individual masculino foi um dos eventos do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima. Foi disputada de 5 a 7 de agosto na Villa Deportiva Nacional, em Callao.

Medalhistas

Resultados

Final

Chave superior

Chave inferior

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos de 2019